Die Optasia Championships 2023 finden vom 21. bis 26. März 2023 in London im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren ist Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehört zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Titelverteidiger ist Ali Farag.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz besteht aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Charlie Lee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt 108.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2023
PSA World Tour 2022/23
Squashturnier in London